Игорь Ильич Кашмадзе (18 апреля 1923, Киев — 27 января 2005, Москва) — советский и российский востоковед, дипломат, диктор-переводчик редакции вещания на Индонезию Московского радио.

Биография 
В октябре 1941 г. призван в армию. Воевал в отряде особого назначения при штабе разведки Западного округа. В 1942 г. после окончания школы дешифровальщиков в Уфе направлен на Ленинградский Фронт в подразделение радиоперехвата. В 1944 г. был переведён в Главное управление войск связи в Москву. Участник Парада Победы.

В 1945 −1950 гг. учился в ВИИЯ на малайском (индонезийском) отделении, по окончании которого получил диплом переводчика-референта индонезийского и английского языков.

В 1950—1968 гг. работал диктором-переводчиком в редакции вещания на Индонезию Московского радио. В 1956 и 1961 гг. во время визита президента Индонезии Сукарно в Москву и визита Н. С. Хрущёва в Индонезию в 1960 г. был их переводчиком. В 1968—1971 гг. — вице-консул генерального консульства СССР в Сурабае, в 1975—1980 гг. — представитель ССОД в ранге первого секретаря посольства СССР в Индонезии.

По возвращении в Москву до 1996 г. работал диктором высшей категории и переводчиком редакции вещания на Индонезию Государственной радиовещательной компании «Голос России». Являлся вице-президентом общества дружбы «СССР-Индонезия». Публиковал статьи про Индонезию в журналах «За рубежом», «Новое время», «Азия и Африка сегодня», а также в газетах «Известия», «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Сегодня» и др. Автор нескольких книг и один из составителей Русско-индонезийского словаря, опубликованного в Индонезии в 2016 г.

Награды 
 Медаль «За отвагу» (1942)
 Медаль «За оборону Москвы» (1944)
 Медаль «За Победу над Германией в Великой отечественной войне 1941—1945 гг» (1945)
 Знак «Отличник телевидения и радио» (1983)
 Орден Отечественной войны второй степени (1985)
 Орден «Дружбы народов» (1990)

Впечатление 
 И. И. Кашмадзе — человек открытый, к тому же великолепный рассказчик. С такими людьми всегда интересно. Всякий разговор с собеседником, мало-мальски знающим Индонезию, интересующимся Индонезией, он непременно сведёт к этой замечательной стране, её насущным проблемам, культуре, выдающимся деятелям. И каждый раз из такой беседы узнаёшь что-то новое, интересное для себя, необычное.

Семья 
 Супруга Алевтина Никитична Сороковая (с 1953 г.) — редактор Гостелерадио.
 Дочь Екатерина (род. 13 ноября 1964 г.) — по окончании исторического факультета МГУ работала редактором на Гостелерадио.
 Внучки Елизавета (род. 1985 г.) — окончила ГИТР, журналист; Алисия (род. 1997 г.) — окончила колледж при МИД РФ.

Публикации 
 Индонезийско-русский разговорник. М: Из-во литературы на иностранных языках, 1961 (совместно с С. Захаровым и С. Неверовым).
 Стадион в Джакарте // «Новое время», 1962, № 31, с. 21.
 Индонезийский броненосец «Потемкин» // «Военно-исторический журнал», 1963, № 2, с.117-120.
 За жизнь, достойную человека // «Азия и Африка сегодня», 1963, № 2, с. 55-56.
 (перевод с индонез., составление и предисловие) Красная лента. М.: Издательство ВЦСПС «Профиздат», 1964.
 (перевод с индонез.) Асхади Сирегар. Я добиваюсь твоей любви. М.: Мол. гвардия, 1980.
 Индонезия: острова и люди. Отв. ред. Л. М. Демин. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987.
 Любимец богов и женщин. М.: «Любовь», 1997.
 Сукарно-политик и личность. Отв. редакторы Другов А. Ю., Пахомова Л.Ф. М.: Форум, 2001 (совместно с другими).
 Мои года — моё богатство. М.: Книга и бизнес, 2002.
 Kamus Besar Rusia-Indonesia (Большой русско-индонезийский словарь). 80 000 kata. Penyunting Penyelia: Njaju Jenny M.T. Hardjatno. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, 1953 с. (совместно с Л. Н. Демидюк, А. К. Оглоблиным, В. Н. Лощагиным).

Примечания 

Переводчики по алфавиту
Авторы энциклопедий и словарей
Дипломаты по алфавиту
Индонезисты России
Журналисты России по телерадиокомпаниям
Кавалеры ордена Дружбы народов
Участники Парада Победы
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Выпускники Военного института иностранных языков
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Награждённые медалью «За оборону Москвы»